Il singolare del torneo di tennis Schickedanz Open 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Martin Střelba che ha battuto in finale Raúl Viver 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Martin Střelba (Campione)
 Thierry Guardiola (primo turno)
 Jan Apell (secondo turno)
 Pablo Arraya (secondo turno)

 João Cunha e Silva (primo turno)
 Marc-Kevin Goellner (semifinali)
 Xavier Daufresne (primo turno)
 Vladimir Gabričidze (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 1992